Niccolò Arrighetti ist der Name folgender Personen:

* Niccolò Arrighetti (Schriftsteller) (1586–1639), italienischer Schriftsteller
 Niccolò Arrighetti (Gelehrter) (1709–1767), italienischer Geistlicher und Gelehrter